Bergen Street – stacja metra w Nowym Jorku na Culver Line
 Bergen Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eastern Parkway Line